Kolar ima več pomenov:

 Kolar (priimek)
 Kolar (ovratnik) - bel, trd ovratnik katoliških duhovnikov
 Kolar (poklic), izdelovalec ali popravljalec lesenih delov vozov
 Kolar (mesto), mesto v zvezni državi Karnataka, Indija